Milchkrieg steht für:

 Milchkrieg zu Wien am Fronleichnamstag 1578
 Milchkriege in der Schweiz, Reihe von Konflikten in der Schweiz im 20. Jahrhundert
 Bieler Milchkrieg in der Stadt Biel/Bienne, Kanton Bern
 Pastmilchkrieg der Migros von 1960 bis 1965, siehe Geschichte der Migros #Milchkrieg